Bang Bang Baby, Eddie Huntington albuma
 Bang Bang Baby, dal a fenti albumról
 Bang Bang Baby (2014) kanadai zenés film